Diventa famoso come chitarrista nella band inglese Son of Dork insieme a James Bourne, Steve Rushton, Danny Hally e Chris Leonard.
Cresciuto a Birmingham, si trasferì a Berlino e successivamente in Galles. Ora si divide fra Londra, Southend e l'Italia. Nel 2014 nasce la sua primogenita Roux Williams.

Son of Dork 
A 17 anni, David fa l'audizione per entrare come chitarrista nei Son of Dork, la nuova pop rock band del già noto ex-cantante dei Busted James Bourne. A settembre 2005 esce Welcome to Loserville primo album dei Son of Dork. Album di successo in tutta l'Inghilterra, presentato dal famoso singolo Ticket Outta Loserville che da popolarità alla band. Nel gennaio del 2006 esce il loro secondo singolo Eddie's Song. David è il protagonista del video e la sua vera fama inizia qui. David interpreta la parte di Eddie, trasgressiva rockstar.

Kobe 
Il 28 luglio 2007, Dave fa la sua prima apparizione pubblica con i Kobe, altra band inglese dalla musicalità punk rock. Dave diventa il bassista ufficiale. . Dave lascia la band il 16 agosto 2008.

Progetti attuali 
Dopo aver lasciato i Kobe, David inizia a lavorare al suo progetto solista. Ma il 15 febbraio inizierà la sua nuova carriera come chitarrista per una band emergente: Adelaide. Nel frattempo continuano le sue numerosissime collaborazioni con band famose ed emergenti. 

Dal 2012, collabora come autore dello show televisivo The Big Brother, versione inglese del "Grande Fratello".

Altre attività

Vita privata

Live Tours 
 Better Late Than Never Tour (Headline tour) - CANCELLATO
 Sic Tour 2007 - SOLD OUT
 Get Happy Tour 2007- Support for Bowling for Soup - SOLD OUT
 Welcome to Loserville Live Radio Tour 2006

Premi vinti 
 Smash Hits Awards 2005 - Best Newcomer
 ShockWaves NME Awards 2006 - Worst Band